In 2011 werd de tweede editie van de WAFU Nations Cup gespeeld. Het voetbaltoernooi werd gespeeld van 5 tot en met 15 mei 2011 in Abeokuta en Ijebu Ode. Ivoorkust, Gambia, Mali en Senegal trokken zich terug uit het toernooi waardoor uiteindelijk vijf landen deelnamen aan het toernooi. Togo won het toernooi door met 3–2 van de winnaar van vorig toernooi Nigeria te winnen. Liberia werd derde door in de troostfinale Ghana te verslaan met 3–1. De loting voor de groepsfase vond plaats op 28 april 2011.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Mali trok zich uit deze poule terug.

Groep B

Senegal en Gambia trokken zich uit deze poule terug, hierdoor bleven er twee landen over die zich beiden automatisch plaatsten voor de volgende ronde. De wedstrijden werden gespeeld om te bepalen wie eerste werd en daardoor tegen de nummer 2 van de andere poule moest spelen.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
 

Voetbal in 2011
Voetbal in Nigeria
WAFU Nations Cup
Sportevenement in Nigeria